Massalia – planetoida o numerze katalogowym 20
 Massalia – starożytna nazwa Marsylii